La Bigorne est une houe dans le Patois de Provence
 La Bigorne est un bigot dans le Patois de Provence
 Le mot Bigorne signifie aussi Argot en argot ou Jargon.
 La Bigorne est une sorte d'enclume à deux pointes.
 La Bigorne en termes de Marine est un ciseau ou  un  coin de fer pour couper les clous qu'on trouve dans les joints quand on calfate.
 Le mot Bigorne aurait donné le mot bigorneau.
 La Bigorne est aussi une masse en bois qui sert au corroyeur à fouler les peaux mouillées (terme de métier).
 La Bigorne est un animal fantastique du Folklore en Anjou et en Normandie.
 La Bigorne, caporal de France est un film  français de Robert Darène (1959) inspiré de la vie du Caporal La Bigorne de son vrai nom Jean Onésime Filet.
 Une Bigorne : terme utilisé dans le métier de l'emboutissage (outil de presse). Poinçon (forme pièce) sur outil de reprise.